Ел Кангрехо има више значења:

 Ел Кангрехо (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кангрехо (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кангрехо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кангрехо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кангрехо (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кангрехо (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кангрехо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кангрехо (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кангрехо (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кангрехо (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кангрехо (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кангрехо (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кангрехо (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кангрехо, Плутарко Елијас Каљес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику